Schwarzhorn  ist der Name folgender Berge:

 Schwarzhorn (Monte-Rosa-Massiv) () in Italien an der Südseite der Walliser Alpen
 Schwarzhorn (3620 m) oberhalb der Mischabelhütte in den Walliser Alpen
 Schwarzhorn (Mattertal) () in den Walliser Alpen westlich von Embd
 Schwarzhorn (Flüelapass) () am Flüelapass im Schweizerischen Kanton Graubünden
 Schwarzhorn (Läntatal) (), zwischen Furggeltihorn und Güferhorn in Vals
 Schwarzhorn (Lepontinische Alpen) () über dem Binntal in den Lepontinischen Alpen
 Schwarzhorn (Leukerbad) () in den Berner Alpen westlich von Leukerbad
 Schwarzhorn (Canalgrat) (), zwischen Lorenzhorn und Höhberghorn in Vals
 Schwarzhorn (St. Niklaus) () westlich von Herbriggen in der Weisshorngruppe der Walliser Alpen
 Schwarzhorn (Berner Alpen) () in den Berner Alpen
 Schwarzhorn (Obersaxen) () im Schweizerischen Kanton Graubünden
 Schwarzhorn (Stubaier Alpen) () in den Stubaier Alpen in Tirol
 Schwarzhorn (Leuk) () in den Walliser Alpen zwischen Leuk und Chandolin
 Schwarzhorn (Plessuralpen) () im Parsenngebiet bei Davos im Schweizerischen Kanton Graubünden
 Schwarzhorn (Unterwaldner Voralpen) () auf der Grenze zwischen den Kantonen Obwalden und Nidwalden
 Schwarzhorn (Fleimstaler Alpen) () im Südtiroler Unterland
 Schwarzhorn (1883 m) in der Itonskopfgruppe (Verwall) in Vorarlberg

Schwarzhorn ist der Name
 des Wohnplatzes Schwarzhorn am Scharmützelsee in der Gemeinde Wendisch Rietz

Siehe auch:
 Parpaner Schwarzhorn () im Schweizerischen Kanton Graubünden
 Tilisuna-Schwarzhorn () im Rätikon in Vorarlberg
 Hintergrauspitz () im Rätikon, auch „Schwarzhorn“ genannt